Löffler steht für:

 Löffler, eine Vogelart
 Löffler (Gattung), eine Gattung der Ibisse und Löffler, zu der die vorgenannte Art gehört
 Löffler, auch Löffelschnitzer, ein Beruf
 das Altersstadium des Damhirschs im vierten Jahr, da sich am Stangenende eine Schaufel andeutet, siehe Damhirsch #Geweih
 Löffler (Familienname), ein Familienname
 Löffler (Gießerfamilie), Tiroler Geschlecht von Büchsen- und Glockengießern
 Löffler (Unternehmen), österreichischer Hersteller von Sportbekleidung
 in der Jägersprache einen Damhirsch mit nur löffelartigen Geweihansätzen

Siehe auch:
 Fritz-Löffler-Gymnasium Dresden
 Großer Löffler, Berg in den Zillertaler Alpen
 Löffler-Syndrom, allergische Entzündung
 Sammlung Löffler, Sammlung von historischen Sitzmöbeln 
 Löffler-Denkmal in Gotha (Thüringen), Gedenkstein im Schelihas Garten aus dem Jahre 1817
 Palais Löffler
 Friedrich-Loeffler-Institut
 Loeffler-Frosch-Medaille